Питер Дэвид Стемковски (; род. 25 августа 1943, Виннипег) — канадский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего, обладатель Кубка Стэнли 1967 года в составе «Торонто Мейпл Лифс».

Карьера

Игровая карьера 
На юниорском уровне более двух сезонов играл за команду «Виннипег Монаркс», где по итогам сезона 1961/62 заработал 65 очков. По ходу сезона 1962/63 перешёл в «Торонто Мальборос», в которой по итогам сезона 1963/64 заработал 103 очка, из которых 61 очко за голевые передачи.

По окончании сезона он присоединился к клубу НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», где отыграл четыре сезона, играя также и за фарм-клуб «Мейпл Лифс» «Рочестер Американс», выиграв в составе «Мейпл Лифс» в 1967 году Кубок Стэнли.

4 марта 1968 года вошёл в число игроков, которые были обменяны в «Детройт Ред Уингз», в котором он стал одним из ведущих нападающих по заработанным очкам.

31 октября 1970 года был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором отыграл почти семь сезонов, став в команде одним из ключевых игроков атаки.

Его последним клубом в НХЛ стал «Лос-Анджелес Кингз», в котором он играл в течение всего сезона 1977/78 годов.

Отыграв в следующем сезоне за «Спрингфилд Индианс», он завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет.

Телевизионная карьера 
С 1992 по 2005 годы работал на телевидении в качестве спортивного комментатора игр «Сан-Хосе Шаркс».

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мальборос»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Спортивные комментаторы